Die EBS Dayton Open 2007 fanden vom 26. bis 29. Januar 2007 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war John White, der auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem traf er auf den an Position zwei gesetzten Ramy Ashour, der die Partie mit 8:11, 7:11, 11:6, 12:10 und 11:2 gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Robert McFadzean einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2007